Infesta pode ser:

 Infesta - freguesia no concelho de Celorico de Basto, Portugal
 Infesta - freguesia no concelho de Paredes de Coura, Portugal
 São Mamede Infesta - freguesia no concelho de Matosinhos, Portugal
 Infesta - lugar na freguesia de São Simão de Gouveia, no concelho de Amarante, Distrito do Porto, Portugal.
 verbo infestar

Desambiguação